Василий Дегтярёв:
 Дегтярёв, Василий Алексеевич (1879—1949) — советский конструктор стрелкового оружия.
 Дегтярёв, Василий Дмитриевич (1915—1988) — Герой Социалистического Труда.
 Дегтярёв, Василий Леонтьевич (1915—1942) — Герой Советского Союза.
 Дегтярёв, Василий Павлович (1918—1985) — старший осмотрщик вагонов вагонного депо Иркутск-Сортировочный, Герой Социалистического Труда.
 Дегтярёв, Василий Петрович (1894—?) — советский деятель внутренней безопасности.